Староселка () — деревня в Цивильском районе Чувашской Республики. Входит в состав муниципального образования Опытное сельское поселение.

География 
Деревня расположена на левом берегу реки Малый Цивиль в 41 километре от Чебоксар, в 4 километрах от районного центра — города Цивильск, в 10 километрах от железнодорожной станции.

История 
В XIX веке деревня относилась к Цивильской волости Цивильского уезда. До 1861 года в деревне проживали крестьяне помещиков Литоминых, Рамсковых, Селивановых, Хрипуновых, Рылеевых, Лазаревых, Колбецких, Матюниных. Основой экономической деятельности крестьян было занятие земледелием, животноводством. В начале XX века в деревне работала водяная мукомольная мельница.

С 1927 года деревня относится к Цивильскому району. В 1930 году в деревне образован колхоз «Правда». В 1930-е годы  функционировала неполная средняя школа.

Население 
Население деревни равнялось:

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в деревне проживали 232 человека, преобладающая национальность — чуваши (80%).

Инфраструктура 
Функционирует ФГУП «Колос» (по состоянию на 2010 год). 
Улицы: А. Михайлова, Дорожная, Новосёлов, Овражная, Речная, Северная, Солнечная.

Уроженцы 
В деревне родился деятель чувашской музыкальной культуры, композитор, музыкальный педагог А. М. Михайлов.

Примечания 

Населённые пункты Цивильского района
Населённые пункты, основанные в XVIII веке